

Subdivision administrative  
 Région Sud (Brésil)
 Région du Sud (Cameroun)
 Région Sud (Luxembourg)
 Région Sud (Malawi)
 Région Sud (Malte)
 Région Sud (Nouvelle-Calédonie)

Marque 
 Région Sud - Provence Alpes Côte d'Azur : marque promue depuis 2018 par le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.